Kittenberg bezeichnet:

 Kittenberg (Gemeinde Heimschuh), Katastralgemeinde und Ortschaft von Heimschuh, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kittenberg (Haardt)
 Burg Kittenberg, Rest einer Gipfelburg auf dem Kittenberg bei der Gemeinde Gleisweiler im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Naturschutzgebiet Kittenberg im Stadtgebiet von Marsberg im Hochsauerlandkreis